Боинг / Сикорский RAH-66 Команч () — американский проект многоцелевого разведывательно-ударного вертолёта.

История разработки 
В 1991 году объединённая команда фирм Boeing и Sikorsky, представившая проект разведывательно-боевого вертолёта RAH-66, была признана победителем конкурса LHX (Light Helicopter Experimental). Вертолёты LHX предназначались для замены боевых вертолётов Bell AH-1, многоцелевых вертолётов Bell UH-1 и разведывательных вертолётов Bell OH-58 и Hughes OH-6. Предполагалось построить в 1990—1994 годах 4000-6000 вертолётов в разведывательном (LHX-SCAT) и многоцелевом (LHX-UTIL) вариантах.
Общая стоимость разработки вертолётов оценивалась в 2,8 млрд долларов, а стоимость производства 24-36 млрд долларов, что делало программу LHX самой масштабной из всех вертолётных программ.

Первый полёт опытного вертолёта RAH-66 «Comanche» состоялся 4 января 1996 года, лётные испытания второго опытного вертолёта планировалось начать в 1998 году, на 2001 год планировались лётные испытания для оценки тактических возможностей вертолётов, предназначенных для войсковых испытаний. Всего предполагалось построить шесть вертолётов для таких испытаний.
Начало серийного производства планировалось на 2006 год, предполагалось, что Армии США будет поставлено 1292 вертолёта общей стоимостью более 34 млрд долларов.

23 февраля 2004 года Армия США приняла решение закрыть программу вертолёта «Команч». Опыт войны в Ираке и Афганистане показал, что гораздо дешевле и эффективнее использовать беспилотные самолёты-разведчики, чем вкладывать средства в производство разведывательных вертолётов и обучение пилотов с последующим риском для машин и экипажей.  На тот момент в программу было уже вложено более 8 млрд долларов США, в дополнение, объединение Боинг-Сикорский получили 450–680 млн долл. в качестве вознаграждения за отказ Армии США от программы.

Технологии, разработанные для «Команча», будут использованы для модернизации вертолётов AH-64 Apache компании McDonnell Douglas и других американских военных вертолётов.

В настоящее время корпус прототипа 95-0001 «The DUKE» (Герцог) находится в Авиационном Музее Армии США в Форт Ракере, штат Алабама, прототип 94-0327 поступил в музей в 2008 году.

Конструкция 
Кабина пилотов выполнена по схеме «тандем». Хвостовой винт вертолёта выполнен по схеме фенестрона.
Принципиально новой особенностью вертолёта является наличие двух боковых отсеков для внутрифюзеляжного размещения ракет.
Также, в конструкции предусмотрены съёмные боковые точки подвески для дополнительных топливных баков и вооружения.

При проектировании обращалось внимание на вопросы боевой живучести вертолёта: обеспечению взрыво- и пожаробезопасности топливной системы, бронезащите экипажа, стойкости к поражениям лопастей несущего винта. Разработчикам RAH-66 удалось создать машину с хорошими лётными характеристиками, с высокими показателями удельной мощности и малой заметности.

Малозаметность 
При проектировании вертолёта основное внимание уделялось общему снижению заметности машины в радиолокационном (РЛ), инфракрасном (ИК), оптическом и акустическом участках спектра. С этой целью в конструкции вертолёта широко использованы композиционные материалы на полимерных связующих (ПКМ). Передняя часть фюзеляжа изготовлена из эпоксидного углепластика. В соответствии с правилами технологии стелс внешние поверхности фюзеляжа выполнены в виде плоских граней для рассеянного отражения падающего высокочастотного излучения, критические (по уровню отражения) участки поверхности выполнены из радиопоглощающих материалов, использованы специальные покрытия.
Также, для снижения заметности, подвеска вооружения и 20-мм пушечная установка XM301 выполнены убирающимися в фюзеляж.

ЭПР Команча в 360 раз меньше чем у вертолёта Апач в ППС, в 250 раз меньше чем у OH-58D Kiowa Warrior в ППС и в 32 раза меньше чем OH-58D Kiowa Warrior в ЗПС (в диапазоне 10 ГГц). Также ЭПР вертолёта меньше, чем у ракеты AGM-114 Hellfire.

Акустическая сигнатура вертолёта «Команч» значительно ниже других вертолётов аналогичного класса.

Тактико-технические характеристики

В культуре 
RAH-66 Comanche стал героем многих кинофильмов и компьютерных игр. В том числе:
 Enemy Engaged: Comanche vs Hokum (В России известная как "Разорванное небо Ка-52 против Команча")
 х/ф Халк
 Вертолёт-охотник из компьютерной игры Half-Life 2 очень похож на RAH-66. Возможно, что его рисовали именно с "Команча".
 ArmA 3 - под обозначением AH-99 Blackfoot.
 9 игр из серии Comanche, посвященных исключительно RAH-66.
 Command & Conquer: Generals — Zero Hour — слабобронированный, ударный вертолет армии США.
 Strike (серия игр) — в качестве основного вертолёта в игре Jungle Strike использовался вертолёт RAH-66 Comanche.
 В компьютерной игре LHX Attack Chopper (наряду с AH-64 Apache, UH-60 BlackHawk и V-22 Osprey).
 В симуляторе Gunship 2000 под наименованием AH-66
 В симуляторе "Ударная сила"/"Fair Strike" (2003 г.)
 В игре Counter Strike Online в одном из игровых режимов является боссом.
 В игре Act Of War у стороны Task Force Talon.
 Является финальным боссом в игре «The Underground Man».

См. также 
 Bell ARH-70
 Kawasaki OH-1
 Eurocopter Tiger ARH
 Defiant X

Ссылки 
 RAH-66 // airwar.ru

Примечания

Литература 
 Dane, Abe. The Army’s Newest Killer Chopper. // Popular Mechanics. — July 1991. — Vol. 168 — No. 7 — P. 26-29 — ISSN 0032-4558.

Вертолёты США
Вертолёты Sikorsky
Вертолёты Boeing
Отменённые проекты американских военных летательных аппаратов
Вертолёты огневой поддержки
Экспериментальные вертолёты